Zelaya pode se referir a:

Geografia 
Zelaya (departamento) - antigo departamento da Nicarágua
Zelaya (província de Buenos Aires) - assentamento de Pilar Partido na Argentina

Pessoas 
Manuel Zelaya - ex-presidente de Honduras (2006-2009)
José Santos Zelaya - ex-presidente da Nicarágua (1893-1909) 
Rodolfo Zelaya - futebolista de El Salvador
Héctor Zelaya - futebolista de Honduras